2 miejscowości w Polsce:
 Mursk – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Mursk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek